Корчо́вка (укр. Корчівка) — населённые пункты Украины:

Житомирская область
 Корчовка — село в Овручском районе.
 Корчовка — село в Пулинском районе.
 Корчовка — село в Романовском районе.
 Корчовка — село в Черняховском районе.

Львовская область
 Корчовка — село в Жидачовском районе.
 Корчовка — село в Радеховском районе.

Хмельницкая область
 Корчовка — село в Каменец-Подольском районе.
 Корчовка — село в Красиловском районе.

См. также 
 Корчёвка